Nikola Kalinić ist der Name folgender Personen:

* Nikola Kalinić (Fußballspieler) (* 1988), kroatischer Fußballspieler
 Nikola Kalinić (Basketballspieler) (* 1991), serbischer Basketballspieler